Onderdistrict in Indonesië
 Sukahaji (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Majalengka in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Sukahaji (Babakan Ciparay), een plaats in het regentschap Kota Bandung in de provincie West-Java
 Sukahaji (Ciasem), een plaats in het regentschap Subang in de provincie West-Java
 Sukahaji (Cihaurbeuti), een plaats in het regentschap Ciamis in de provincie West-Java
 Sukahaji (Patrol), een plaats in het regentschap Indramayu in de provincie West-Java
 Sukahaji (Sukawening), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Sukahaji (Tegal Waru), een plaats in het regentschap Purwakarta in de provincie West-Java